James Gerard peut désigner:
 James Gerard, un acteur anglo-australien;
 James Gerard dit Lorenzo Von Matterhorn, ;